Armentia est un nom d'origine basque peut signifier:

Toponyme 

 Espagne
 Armentia est un village ou contrée faisant partie de la municipalité de Vitoria-Gasteiz dans la province d'Alava dans la Communauté autonome du Pays basque.
 Armentia est une commune située dans la comarque del Ebro, dans la communauté autonome de Castille-et-León, province de Burgos.

Notes et références 

Patronyme basque